Dota (kanton), een kanton van de Costa Ricaanse provincie San José
Dota 2, een multiplayer online battle arena voor de computer
Defense of the Ancients (DotA), een scenario uit het real-time strategy computerspel Warcraft III: Reign of Chaos
"Vi sitter i Ventrilo och spelar DotA" ("DotA"), single van Basshunter